

Onomastica 
Leonas – variante lituana del nome proprio di persona Leone

Persone 
Leonas – rappresentante dell'imperatore Costanzo II al sinodo di Seleucia
Petras Leonas – avvocato, magistrato e politico lituano
Leonas Baltrūnas – cestista e allenatore di pallacanestro lituano

Sport 
Leonas – soprannome della Nazionale di hockey su prato femminile dell'Argentina
Leonas de Ponce – squadra di pallavolo femminile portoricana